Différents bateaux de la United States Navy ont porté ce nom :
 le , une galère construite en 1798, renommée Charleston pendant sa construction ;
 le , un charbonnier lancé le , vendu le  ;
 le USS Mars AR-16, construction débutée le , arrêtée le  ;
 le , un navire de ravitaillement (combat stores ship) lancé le , déclassé le .

Mars